Fougeré puede referirse a: 

 Fougeré, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Fougeré, comuna francesa situada en Vendée.